Романович — українське прізвище.
 Романовичі — династична гілка Рюриковичів.

Відоми носії 
 Романович Андрій Васильович (* 1972) — тренер з волейболу (жінки)
 Романович Андрій Володимирович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романович Василь — київський маляр XVIII століття, розмалював Борисоглібську церкву на Подолі.
 Романович Володимир Михайлович — інженер-інструктор бортового Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Романович Марія Теодорівна (1852 — 1930) — українська акторка.
 Романович Марко (1904 — 1958) — український католицький священик, василіянин, церковний і громадський діяч у Канаді.
 Романович Михайло Михайлович (1995 — 2014) — солдат Збройних сил України, учасники російсько-української війни.
 Романович Олег Федорович (1982 — 2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романович Роман Теодорович (1942 — 2014) — український скульптор, Член Національної спілки художників України, член Спілки художників «Клуб українських мистців» (КУМ)
 Романович Тадеуш (1843 — 1904) — визначний польський публіцист, економіст, член національної організації в Галичині, один з керівників Січневого повстання 1863 року.
 Романович Теофіля Теодорівна (1842 — 1924) — драматична акторка і організаторка театру,
 Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832 — 1910) — історик права родом з Переяславщини.
 Романович-Ткаченко Наталя Данилівна (1884 — 1933) — українська письменниця.

Див. також 
 Роман (значення)
 Романов
 Романовський

Примітки 

Українські прізвища